La saison 2022-2023 est la  de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ouest. La saison régulière débute le  et se termine le . Les séries éliminatoires débute le  et se termine en .

Saison régulière

Classement

Conférence de l'Est 

 

|- style="background-color:#cccccc;"
| || || || || || || || || || ||

Conférence de l'Ouest 
 

 

|- style="background-color:#cccccc;"
| || || || || || || || || || ||

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2022-2023 de la LHJMQ
 Saison 2022-2023 de la LHO

LHOu
Saison de la LHOu